Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 1997 im Squash fanden vom 23. bis 26. April 1997 in Odense in Dänemark statt. Insgesamt traten 22 Mannschaften bei den Herren und 17 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 25. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 20. Austragung.

Bei den Herren und Damen setzten sich jeweils die Titelverteidiger aus England durch. Die Herrenmannschaft um Paul Johnson, Stephen Meads, Nick Taylor und Mark Cairns besiegte im Finale Wales mit den Spielern Alex Gough, David Evans, Gareth Davies und Matthew Benjamin  mit 4:0. Für Wales war es die erste Finalteilnahme bei Europameisterschaften. Bei den Damen besiegten Sue Wright, Linda Charman und Jane Martin ihre deutschen Konkurrentinnen Sabine Schöne, Sabine Baum und Karin Berière im Endspiel mit 3:0.

Herren

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Damen

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

1997
Squashturnier 1997
Squashturnier in Odense Kommune